

Patronyme
 Antoine Pugliesi-Conti, (1827-1908), préfet du Second Empire, premier porteur du nom.
 Dominique Pugliesi-Conti, (1863-1926), fut un homme politique français, fils du précédent.
 Henri Pugliesi-Conti, (1866-1936), fut un militaire français, fils d'Antoine.
 Paul Pugliesi-Conti, (1861-1933), fut un homme politique français, fils d'Antoine.

Sources, Notes et références 
 
 

Homonymie
Homonymie de patronyme
Patronyme corse